

Patronyme 
Le mot Melha désigne le prénom que portent les femmes Berbères en Algérie :
 Melha Bedia, actrice et humoriste algérienne ;

Toponyme 

 , village marocain ;

Voir aussi 
 Liste des noms berbères
 Liste de prénoms kabyles
Patronyme algérien
Homonymie de patronyme